Microphysula ingersolli är en snäckart som först beskrevs av Bland 1875.  Microphysula ingersolli ingår i släktet Microphysula och familjen Thysanophoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ingersolli